Франсиско Хосе Бельтран Пиенадо (; родился 3 февраля 1999, Мадрид, Испания) — испанский футболист, правый полузащитник клуба «Сельта» и сборной Испании.

Клубная карьера 
Бельтран — воспитанник клубов «Хетафе» и «Райо Вальекано». 20 августа 2016 года в матче против «Эльче» он дебютировал в Сегунде, в составе последнего. 29 октября в поединке против «Тенерифе» Фран забил свой первый гол за «Райо Вальекано». В 2018 году он помог клубу выиграть Сегунду и выйти в элиту. Летом того же года Бельтран перешёл в «Сельту», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 8 млн. евро. 18 августа в матче против «Эспаньола» он дебютировал в Ла Лиге. 7 января 2019 года в поединке против «Атлетик Бильбао» Фран забил свой первый гол за «Сельту».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Сельта»